Duety technicznie – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania synchronicznego, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje odbyły się 14 lipca, a finał został rozegrany 16 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 40 par. Dwanaście najlepszych duetów awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczyniami konkurencji zostały reprezentantki Rosji Swietłana Kolesniczenko i Aleksandra Packiewicz. Drugą pozycję zajęły zawodniczki z Chin Jiang Tingting i Jiang Wenwen, trzecią zaś pływaczki reprezentujące Ukrainę Anna Wołoszyna i Jełyzaweta Jachno.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Pływanie synchroniczne na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017